Артёмовское водохранилище:

Россия 
 Артёмовское водохранилище — водохранилище в Приморском крае.
 Артёмовское водохранилище — водохранилище в Ростовской области.

Украина 
 Артёмовское водохранилище — водохранилище на Украине.

Примечания